Synagoge Neunkirchen steht für folgende Synagogen:

 Erste Synagoge Neunkirchen, Synagoge in Neunkirchen, Niederösterreich, um 1350 errichtet, Reste 1998 abgerissen
 Synagoge (Neunkirchen, Niederösterreich), 1883 errichtet, 1984 abgerissen
 Synagoge (Neunkirchen, Saar)